«Омела»:

 Омела — вечнозелёное кустарниковое растение, род полупаразитных кустарников.
 Омела белая — полупаразитический кустарник из семейства Омеловые.
 Омела — российская рок-группа, образованная в 2008 году в Москве.